Аса́н:
 Асан — тюркское имя, восходит к арабскому имени Хасан; ср. фамилию Асанов.
 Асан — пик в Памиро-Алай.
 Асан — река в Гуаме.
 Асан — роман Владимира Маканина (2008).
 Асан Кайгы (в кон. 14 в. — 60-е гг. 15 в.) — поэт, философ, легендарный персонаж.
 Асан, Омер (род. 1961) — турецкий писатель, этнограф и лингвист, греческого (понтийского) происхождения.

Казахстан 
 Асан — село в Курмангазинском районе Атырауской области.
 Асан (быв. Набережное) — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Асан — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области.

Южная Корея 
 Асан — город в провинции Чхунчхон-Намдо.

Россия 
 Асан — деревня в Уфимском районе Башкортостана.
 Асан — деревня в Кезском районе Удмуртии.